Кабала () — город на северо-востоке Сьерра-Леоне, на территории Северной провинции. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, на расстоянии приблизительно 217 километров к северо-востоку от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 456 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 13 923 человек.
Динамика численности населения города по годам:

На территории города проживают представители различных этнических групп (фула, куранко, мандинго, темне, ялунка, ). Большинство верующих — мусульмане.

Транспорт 
В окрестностях города расположен небольшой .

Примечания 

Города Сьерра-Леоне